Record ( für Aufzeichnung oder Datensatz, aber auch Höchstleistung) steht für:
 Record (Sportzeitung), eine portugiesische Sportzeitung
 Agta Record, ein Schweizer Hersteller von automatischen Türsystemen
 Record (Software), eine Musiksoftware des schwedischen Entwicklers Propellerhead Software
 Record (Automarke), ehemalige deutsche Automarke
 Record (Verlag), brasilianischer Verlag ()
 Verbund (Datentyp) in der Programmierung
 eine Futtermarke der Cremer-Gruppe, heute firmierend als Deutsche Tiernahrung Cremer

Siehe auch:

 Rekord (Begriffsklärung)